The Long Journey Home () — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика, разработанная и изданная Daedalic Entertainment для ОС Windows и macOS в 2017 году.

Об игре 
Игра начинается с того, что космический корабль взлетает c Земли и направляется в сторону черной дыры для ее исследования, в результате чего оказывается на краю галактики, оставшись без помощи с Земли. Он должен пролететь всю галактику и многие космические системы, чтобы снова оказаться дома. Перед вылетом с Земли игрок выбирает 4 из 8 членов экипажа корабля. На выбор даются: археолог, летчик-испытатель, инженер, ботаник, физик, обозреватель, директор корпорации, стратег, исследователь, астронавт. У каждого из них будет свой предмет, который он возьмёт на корабль (хрустальный череп (который можно продать торговцам), инструменты для починки корабля, цветок (можно продать торговцам)). Каждый из членов экипажа по своему поможет в космическом путешествии: летчик-испытатель и инженер могут чинить корабль и устанавливать на него новые детали. Однако у каждого из них есть и недостатки: летчик-испытатель, инженер не смогут оценить полезность (или опасность) предмета, найденного в руинах (это может сделать археолог), или растения (насколько оно полезно или опасно может сказать только ботаник). Но ботаник и археолог очень плохо ремонтируют корабль или устанавливают на него новые детали (могут повредить их). После этого игрок выбирает корабль. Корабли различаются прочностью корпуса, топливными баками, максимальной дистанцией полета и т.д. Последним выбираем один из челноков, которые также различаются прочностью корпуса, вместительностью топливного бака, мощностью челнока для бурения, мощностью зонда для исследования. Когда корабль находится в космической системе, на одну из планет он может отправлять Шаттл. Шаттл может собирать на планетах ресурсы (водород, магний, сульфаты). На планетах можно найти заброшенные руины или местные гигантские растения. Некоторыми минералами можно заправлять двигатель. Путешествуя по галактике, можно встретить корабли торговцев различных рас (глуккты, Сознание лозы, квэддхэст, энтропы). С торговцем можно поговорить (много говорить торговцы не любят) и торговать (купить или продать что-либо). Глуккты это гуманоидные создания, Сознания лозы живые умные растения, энтропы роботы, квэддхэст это очень религиозные насекомые. В некоторых космических системах есть базы торговцев или пиратов (глукктов, энтропов,  раксактов, меорклов), которые также торгуют, продают детали для корабля, могут ремонтировать корабль, заправлять его для путешествий, давать задания. Также можно встретиться с пиратами (расы раксакт), которые будут пытаться ограбить игрока. Корабли у пиратов бывают маленькие (но больше корабля игрока) и гигантские. У пиратов есть база, называемая черным рынком, где можно торговать и брать задания.

Оценки

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт
Новые адвенчуры на Daedalic Days 2015: наши впечатления

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры, разработанные в Германии
Научно-фантастические компьютерные игры
Компьютерные игры с процедурной генерацией игрового мира
Компьютерные ролевые игры
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation 4
Игры для macOS